Surfside Beach kan syfta på följande platser:

USA 

 Surfside Beach, South Carolina, ort, Horry County, 
 Surfside Beach (ort i USA, Texas), Brazoria County, 

Robotskapade USAförgreningar